Beef steht für: 
 Beef, im Hip-Hop-Jargon eine aggressive Auseinandersetzung zwischen zwei Rappern
 Rindfleisch (englische Übersetzung, auch im Deutschen gebräuchlich)
 Beef!, eine Koch-Zeitschrift im Verlag Gruner + Jahr
 Beef (Kreativmagazin), eine Zeitschrift von Art Directors Club und Horizont
 Beef (Band), eine niederländische Musikgruppe

Siehe auch:
 Bief